High, qui signifie « haut » en anglais, peut notamment faire référence à :

 High est une technique de jeu au poker.

Cinéma 

 High est un film de Larry Kent sorti en 1969.

Musique

Album 

 High/Low est un album de Nada Surf sorti en 1996.

Chanson 

 High est une chanson de David Hallyday sortie en 1988 ;
 High est une chanson du groupe The Cure sortie en 1992 ;
 High est une chanson de James Blunt sortie en 2004.

Homonymie de titre